Мадридский пакт (, ), также известный как Мадридские соглашения 1953 года () — серия из трёх соглашений  между США и франкистской Испанией, подписанных 26 сентября 1953 года в мадридском дворце Санта-Крус. Включал в себя следующие соглашения:
 Соглашение об обороне
 Соглашение об экономической помощи
 Соглашение о помощи в целях взаимной обороны

Пакт был заключён сроком на 10 лет с автоматическим продлением ещё на два срока, по 5 лет каждый, если стороны не заявят заранее о желании его денонсировать. По Соглашению об обороне США получили право «расширять, строить и использовать военные аэродромы и военно-морские базы в Испании», а также создавать «сооружения секретного характера». Оно предусматривало также поставки американских военных материалов в Испанию. По Соглашению об экономической помощи испанское правительство обязалось предоставить ряд льгот и привилегий американскому капиталу. Соглашением о помощи в целях взаимной обороны испанское правительство обязывалось финансировать «расширение и содержание совместно используемых военных баз путём выделения части эквивалентного фонда в песетах, образующегося в результате американской помощи».

Соглашения были продлены на 5 лет в сентябре 1963 года. США было разрешено использовать порт Рота для стоянки атомных подводных лодок и хранить ядерные боеголовки для ракет Поларис.

В 1969 году, после длительных переговоров, соглашения были продлены до 26 сентября 1970 года.

Окончательное прекращение действия соглашений произошло в 1989 году.

Ссылки 
 Американо-испанские соглашения 1953 - статья в БСЭ

Международные договоры XX века
Международные договоры Испании
Международные договоры США
Франкизм
1953 год в Испании
1953 год в США